Блоне () — курортный городок севернее Женевского озера, на так называемой Швейцарской Ривьере, со множеством отелей. Входит в состав коммуны Блоне-Сен-Лежье округа Ривьера-Пеи-д’Эно в кантоне Во.

Население составляет 6282 человека (на 31 декабря 2021), площадь 16,1 км².

Ранее был самостоятельной коммуной. 1 января 2022 года объединён с коммуной Сен-Лежье-Ла-Шьеза в новую коммуну Блоне-Сен-Лежье.

Замок Блоне, заложенный в 1175 году местными феодалами, позднее не раз перестраивался и в настоящее время закрыт для посещения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Блоне

Населённые пункты Во
Упразднённые коммуны Во